Чемпионат мира по трековым велогонкам 1962 года проходил с 24 по 28 августа 1962 года в Милане, Италия на велодроме Vigorelli. Впервые на чемпионате провели соревнования по командной гонке преследования. Всего разыграли 9 комплектов наград — 7 у мужчин и 2 у женщин.

Медалисты

Мужчины 
Профессионалы

Любители

Женщины

Общий медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты на сайте Memoire du cyclisme
 Результаты на сайте Bike Cult
 Результаты на сайте sports123.com 
 Результаты на сайте UCI

1962
Спорт в Италии в 1962 году
Международные спортивные соревнования в Милане
1962 год в велоспорте
Август 1962 года